Češnjevek je ime več naselij v Sloveniji:

 Češnjevek, občina Cerklje na Gorenjskem
 Češnjevek, občina Trebnje

naselja v Sloveniji